Skeleton Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Skeleton Lake, Ontario, 
 Skeleton Lake, Alberta, sjö,